

Lokalizacje

Bułgaria 
 Marten – miasto

Niemcy 
 Marten – dzielnica Dortmundu

Osoby 
 Aleksander Marten – polski aktor
 Ferdynand Marten – polski przyrodnik
 Marcin Marten – polski raper
 Maritza Martén – kubańska lekkoatletka
 Michał marten – polski raper

Inne 
 marten – piec hutniczy